Duncan pode ser:

Lugares

No Canadá:
Duncan (Colúmbia Britânica)

Nos Estados Unidos:
Duncan (Arizona)
Duncan (Indiana)
Duncan (Iowa)
Duncan (Missouri)
Duncan (Mississippi)
Duncan (Nebraska)
Duncan (Carolina do Norte)
Duncan (Oklahoma)
Duncan (Carolina do Sul)

Instituições de Ensino
Duncan U. Fletcher High School

Navios
HMS Duncan 
USS Duncan

Personagens
Duncan, um personagem de The Railway Series dos livros do Rev. W. Awdry. 
Duncan, um personagem de Masters of the Universe, linha de brinquedos, comics e desenhos.
Duncan Idaho, um personagem do série de livros Duna.
Duncan Macroon (Duncan Bàn), um dos principais personagens de Whisky Galore de Compton Mackenzie.
Duncan, um personagem da animação canadense Ilha dos Desafios.
Duncan - de In Search of the Castaways de Jules Vern.
Duncan - personagem do desenho animado X-Men: Evolution.

Músicas
"Duncan", uma canção de Paul Simon em Paul Simon (album)
Duncan, uma canção de Slim Dusty
"Duncan", uma canção de Sarah Slean no álbum Night Bugs

Pessoas
Duncan I da Escócia
Duncan II da Escócia
Duncan Edwards - ex-jogador de futebol
Duncan Ferguson - ex-jogador de futebol
Duncan Goodhew - ex-nadador
Duncan Jones - cineasta
Duncan James - cantor
Duncan Sheik - cantor
Tim Duncan - jogador de basquete
Peter Martin Duncan - paleontólogo e zoólogo

Organizações
Seymour Duncan.
Duncan Toys Company.

Desambiguações de topônimos